Vancouver kan syfta på:

 Vancouverexpeditionen – en fem år lång expedition ledd av George Vancouver år 1791
 Bobby Taylor & the Vancouvers – en musikgrupp på 1960-talet
 USS Vancouver (LPD-2) – ett amfibietransportfartyg av Raleigh-klass i USA:s flotta

Personer
George Vancouver (1757–1798), brittisk sjöofficer och upptäcktsresande

Geografi

Kanada 

 Vancouver, stad, British Columbia, 
 North Vancouver, British Columbia (stad), inkorporerat 1907
 North Vancouver, British Columbia (kommundistrikt), inkorporerat 1891
 Vancouver River, en flod som mynnar i Prince of Wales Reach vid ön Jervis Inlet
 Vancouver Island, British Columbia, Canada

USA 

 Vancouver, Washington, Washington, Clark County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar